Bećirović ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Bećirović (* 1975), bosnischer Historiker und Politiker
 Mirnesa Bećirović (* 1991), österreichische Jiu-Jitsuka, siehe  Mirnesa und Mirneta Bećirović
 Mirneta Bećirović (* 1991), österreichische Jiu-Jitsuka, siehe  Mirnesa und Mirneta Bećirović

Siehe auch:
 Becirovic